El término tónico puede referirse a:
 Tónico, sustancia capaz de excitar la actividad orgánica.
 Tónico cosmético, sustancia que se aplica en la piel para limpiarla y refrescarla.
 Período Tónico, un período geológico del Precámbrico.

Enlaces externos